Measure for measure ('Leer om leer'), toneelstuk van Shakespeare
 Measure for measure (Icehouse), studioalbum van Icehouse